Вилхелмина Лујза од Бадена (; 21. септембар 1788 — 27. јануар 1836) је била супруга великог војводе Лудвига II. Била је најмлађе од осморо деце баденског војводе Карла Лудвига и његове супруге Амалије од Хесен-Дармштата је седморо деце, од којих су четворица доживела пунолетност.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Геналогија Вилхелмине од Бадена
 Геналогија Вилхелмине од Бадена

Рођени 1788.
Умрли 1836.
Династија Церинген